Bianca, Bianka

 Bianka – imię żeńskie pochodzące z języka włoskiego (bianco – biały). Obchodzi imieniny 2 grudnia.
 Bianca – odmiana winorośli wyhodowana na Węgrzech

Obiekty astronomiczne 
 (218) Bianca – planetoida pasa głównego
 Bianka – księżyc Urana

W kulturze 
 Bjanka (piosenkarka)
 postać w Poskromieniu złośnicy Williama Szekspira 
 tytuł filmu fabularnego w reżyserii Nanno Morettiego.

Zobacz też 
 Blanche

an:Blanca
ca:Blanca
es:Blanca